Pretis ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni de Pretis (1800–1872), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Sisinio de Pretis, Edler von Cagnodo (?–1855), österreichischer Politiker
 Sisinio von Pretis-Cagnodo (1828–1890), österreichischer Beamter und Politiker

Pretis steht für:

Pretis ein Markenname, siehe Preduzeće Tito Sarajevo